



Lac Boivin (Boivin Lake), situé à Grand Sudbury
 Lac Boivin (Boivin Lake), situé dans le District de Nipissing

Lac Boivin, affluent de la rivière aux Outardes, situé à Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, (Saguenay-Lac-Saint-Jean)
 Lac Boivin, situé à Baie-Saint-Paul (Capitale-Nationale)
 Lac Boivin, situé à Lac-Walker (Côte-Nord)
 Lac Boivin, situé à Lac-Matawin (Lanaudière)
 Lac Boivin, situé à Lac-De La Bidière (Laurentides)
 Lac Boivin, situé à Nominingue (Laurentides)
 Lac Boivin, situé à La Tuque (Mauricie)
 Lac Boivin, situé à Rivière-de-la-Savane (Mauricie)
 Lac Boivin, situé à Granby (Montérégie)
 Lac Boivin, situé à Petit-Saguenay (Saguenay–Lac-Saint-Jean)